Jägers ist der Familienname folgender Personen:

 Wolfgang Jägers (* 1957), bremischer Politiker (SPD) 

Jägers ist der Name folgender Orte:
 Jägers (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu)

Siehe auch:
 Sammlung Werner Jägers, angebliche Gemäldesammlung des Kölner Unternehmers Werner Jägers (1912–1992), die in Wirklichkeit aus Fälschungen bestand
 Jēgers
 Jeghers